Saint Christophe désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
 Christophe de Lycie († vers 250), ou Christophe le Grand, le plus célèbre, martyr en Lycie, célébré en Orient le 9 mai, en Occident le 25 juillet, et le 21 août dans le calendrier français.
Et aussi :
 Christophe d'Antioche (), martyr à Antioche ; célébré localement le 9 mai. 
 Christophe de Nicomédie, († 303), compagnon de saint Georges ; célébré les 20 et 24 avril.
 Christophe de Palestine (), ou Christophe le Romain, moine ; célébré le 30 août.
 Christophe de Saint-Sabas († 797), moine au Monastère Mar Saba, martyr ; célébré le 14 avril.
 Christophe de Cordoue († 852), avec Léovigild, si désireux de connaître le martyre qu'ils allèrent volontairement trouver leur juge Maure ; célébrés localement le 20 août
 Christophe de Collesano (), moine au mont Mercure en Lucanie ; célébré le 17 décembre.

Bienheureux et saints des Églises catholiques 
 Christophe de Cahors (v. 1172-1272) ou Christophe de Romagne, frère mineur, prêtre, et compagnon de saint François d’Assise ; célébré le 31 octobre.  
 Christophe de Milan († 1484), bienheureux prêtre de l’Ordre des Prêcheurs dans la région de Milan, peut être identique au suivant ; célébré localement le .
 Christophe Macassoli († 1485), bienheureux, religieux franciscain de la région de Milan ; célébré localement le 5 mars.
 Christophe de Ceylan († 1500), bienheureux, missionnaire à Ceylan, martyr décapité par un prince musulman ; célébré le 12 novembre.
 Christophe de Tlaxcala († entre 1527 et 1529), avec Antoine et Jean, Cristóbal, Antonio et Juan , bienheureux, martyrs à Tlaxcala au Mexique ; célébrés le 23 septembre.
 Christopher Bales († 1590), bienheureux, martyrisé sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébré le 4 mars.
 Christophe Robinson († 1597), bienheureux, martyrisé sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébré le 31 mars
 Christophe Wharton († 1600), bienheureux, prêtre et martyr sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébré le 28 mars.
  (°1869 - †1927), avec ses 24 compagnons martyrs mexicains à Colotlán  (Jalisco, Diocèse de Zacatecas) ; célébré le 21 ou le 25 mai.

Saints des Églises orthodoxes 
 Christophe de Goury ; célébré le 16 août.

Œuvres d'art 
 Saint Christophe, peinture attribuée à l'atelier de Bosch, et conservée au musée Dobrée à Nantes.

Références 

Christophe
Christophe
Christophe